Појам Маргарет Хамилтон може да се односи на
 Маргарет Хамилтон (глумица)
 Маргарет Хамилтон (инжењер)